Andreasson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Andreasson 8 136
 Andréasson 726
 Andréason 104
 Andreason 51
 Andréazon 5
 Andreazon 2

Tillsammans blir detta 9 024 personer, vilket ger namnet plats nummer 92 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Andreas son.

Personer med olika varianter av namnet Andreasson
 Anders Andréasson (född 1994), friidrottare
 Anton Andreasson (född 1993), fotbollsspelare
 Birgitta Öbo Andreasson (född 1942), författare
 Björn Andreasson (1917–1993), flygplans- och bilkonstruktör
 Egon Andreasson (1910–1983), centerpartistisk riksdagsman
 Elisabeth Andreassen (född 1958), norsk sångerska som hette Elisabeth Andreasson före 2 juli 1994
 Folke Andreasson (1902–1948), målare
 Jenny Andreasson (född 1973), regissör
 Johan Peter Andreasson (1809–1887), politiker
 Kia Andreasson (född 1949), miljöpartistisk riksdagsman
 Lage Andréasson (född 1930), fackföreningsman och PRO-ordförande
 Lasse Andreasson (1924–2007), målare, tecknare, skulptör
 Magnus Andreasson, flera personer
 Magnus Andreasson (handbollsspelare) (född 1981)
 Magnus Andreasson (musiker)  (född 1976), hårdrockstrummis
 Marcus Andreasson (född 1978), fotbollsspelare
 Martin Andreasson (olika betydelser)
 Martin Andreasson (född 1970), folkpartistisk riksdagsman och partistyrelseledamot
 Martin Andreasson (bandyspelare) (född 1986)
 Martin Andreasson (moderat politiker) (född 1978)
 Mattias Andréasson (född 1981), sångare, Idol-deltagare
 Michael Andréasson (född 1959), ishockeymålvaktstränare
 Olof Andreasson (1909–1974), linjearbetare och politiker
 Owe Andréasson (1930–2010), politiker
 Pehr Andreasson (1844–1901), riksdagsman för lantmannapartiet
 Per Andreasson (född 1981), musiker, trummis, sångare och kompositör
 Per Andréasson (född 1957), musiker och kompositör
 Roland Andreasson (född 1936), journalist och författare
 Rune Andréasson (1925–1999), serietecknare
 Stefan Andreasson (född 1968), f.d. fotbollsspelare
 Ulla Andréasson (1927–2016), skådespelare och sagoförfattare
 Veronica Andréasson (född 1981), tävlingscyklist
 Willie Andréason (1933–2019), skådespelare
 Åke Andreasson (född 1964), fotbollsdomare

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn